Almir Bétemps – slittinista italiano
 Magui Bétemps – cantautrice italiana (1947-2005)
 Capanna Bétemps – rifugio alpino